De triatlon voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen vond plaats op 7 augustus. Regerend olympisch kampioen was Jan Frodeno uit Duitsland. De triatlon werd gehouden in het Hyde Park, in het centrum van Londen. In het meer van het park werd eerst 1500 meter gezwommen, waarna direct op de fiets werd gestapt en 40 kilometer werd gefietst. Bij het wisselpunt werden de fietsen vervolgens in de rekken gezet om tot aan de finish 10 kilometer te hardlopen.

In de aanloop naar de olympische triatlon maakte het Internationaal Olympisch Comité bekend dat het via het zogeheten "Solidarity World Programme Fund" zestien triatleten van een beurs zou voorzien ter ondersteuning van hun voorbereiding op de Spelen van Londen. De triatleten zijn door hun bonden allen aangemerkt als potentiële toppers, maar kunnen door hun bond onvoldoende ondersteund worden; vaak omdat het hier om relatief kleine nationale bonden gaat. Het ging niet slechts om atleten die zich nog moesten kwalificeren. Ook atleten als Barbara Riveros (Chili) en Aileen Morrison (Ierland) kregen een financiële toelage. Riveros verraste in 2010 door de openingswedstrijd van de World Championships Series in Sydney op haar naam te schrijven, Morrison behaalde in de WCS-triathlon van Hamburg van datzelfde jaar de derde plaats.

Andere atleten die een beurs ontvingen, waren Jason Wilson (Barbados), Vendula Frintová (Tsjechië), Elisabeth Bravo (Ecuador), Liz May (Luxemburg), Ryan Sissons (Nieuw-Zeeland), Richard Varga (Slowakije), Helle Frederiksen (Denemarken), Tyler Butterfield en Flora Duffy (Bermuda), Stojan Popovski (Macedonië), Leonardo Chacón (Costa Rica), Yuliya Yelistratova (Oekraïne), Abrahm Louw (Namibië) en Hervé Banti (Monaco).

Uitslagen 

Mannen